|}
Die Bahnstrecke Freetown–Bauya war eine der drei Hauptstrecken des Schienenverkehrs im westafrikanischen Sierra Leone. Sie verband Freetown mit Bauya im Zentrum des Landes. Die Bahnstrecke wurde ab 1896 gebaut, 1974 eingestellt und anschließend abgebrochen. Sie wurde von Sierra Leone Government Railway betrieben.

Weblinks 
 Railways in Sierra Leone (englisch)
 Foto des Bahnhofs in Cline Town

Einzelnachweise 

Schienenverkehr (Sierra Leone)
Bauwerk in Sierra Leone
Erbaut in den 1890er Jahren
Zerstört in den 1970er Jahren
Abgegangenes Bauwerk in Sierra Leone